Der Chevrolet Captiva ist ein SUV der Marke Chevrolet, das ab Herbst 2006 gebaut wurde. In Australien wurde er als Holden Captiva 7 angeboten, in Südkorea bis zur Aufgabe der Marke als Daewoo Winstorm.

Captiva (2006–2018)

Geschichte 
Auf der Mondial de l’Automobile 2004 wurde erstmals ein Konzeptfahrzeug unter dem Namen Chevrolet S3X vorgestellt, dessen Formgebung dem Captiva ähnelt. Das Serienfahrzeug wurde formal erstmals auf dem Genfer Auto-Salon 2006 gezeigt. Der Captiva teilt sich die gleiche Plattform (GM Theta) und viele Teile mit dem Opel Antara, Saturn Vue und dem Holden Captiva. Die Markteinführung erfolgte im .

Er ist mit einem vom italienischen Motorentwickler VM Motori entwickelten 2,0-Liter-Vierzylinder-Common-Rail-Turbodieselmotor mit den Leistungsstufen 93 kW oder 110 kW lieferbar. Der kleine Dieselmotor mit der maximalen Leistung von 93 kW ist nicht für den deutschen Markt vorgesehen.

Bei den Ottomotoren gibt es den 2,4-l-Reihenvierzylinder-Motor mit einer maximalen Leistung von 100 kW (136 PS) und den 3,2-l-Sechszylinder-V-Motor mit einer maximalen Leistung von 169 kW (230 PS). Für die Ottomotorvarianten ist als Option eine Autogasanlage bestellbar. In der Basisversion ist der Wagen mit Frontantrieb ausgestattet und ab der Ausstattungsvariante LT mit Allradantrieb zu haben.

Er war eines der ersten europäischen Chevrolet-Modelle, die mit dem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP ausgerüstet sind. Im Gegensatz zum Schwestermodell von Opel ist der Chevrolet Captiva auch mit 7 statt 5 Sitzen erhältlich.

Am  gab Chevrolet bekannt, sich zum Jahresende 2015 aus dem westeuropäischen Markt weitgehend zurückzuziehen, was in Deutschland aber schon Mitte 2014 geschah.  Dies sollte die Marke Opel im kontinentaleuropäischen Markt stärken.

Modellpflegen 
Anfang 2011 wurde der Captiva überarbeitet. Diese Modifikationen verschafften dem Modell einen größeren markentypischen Kühlergrill sowie neue sparsamere Motoren. In dieser Form wurde das Fahrzeug formal erstmals auf der Mondial de l’Automobile 2010 gezeigt.

Im Frühjahr 2013 und formaler Premiere auf dem Genfer Auto-Salon desselben Jahres erhielt der Captiva im Zuge einer weiteren Modellpflege folgendes:

 veränderte Kühlergrills (andere Wabenstruktur)
 neue Schürzen
 Heckleuchten in LED-Technik
 neue 18"-Leichtmetallräder
 leichte Modifikationen der Instrumente und Schalter
 überarbeitetes Infotainmentsystem
 optionale Beleuchtung des Fußraums
 optionales Keyless-Entry-System
 in der einfachsten Ausstattungsvariante ist das Heckklappenglas nicht mehr zu öffnen

Auf der Dubai International Motor Show 2015 wurde eine weitere überarbeitete Version des Captiva für das Modelljahr 2016 vorgestellt.

Im September 2018 wurde die Produktion des Captiva weltweit eingestellt. Als globales Nachfolgemodell gilt die dritte Generation des Chevrolet Equinox, in einzelnen anderen Staaten wie Kolumbien oder Thailand wird eine zweite Generation auf Basis des Baojun 530 angeboten.

Motoren 

 2WD = Two-Wheel-Drive (angetrieben über die Vorderachse)
 4WD = Allradantrieb (Vorder- und Hinterachse werden angetrieben)

Südamerikanischer Markt 
In Südamerika wird je nach Markt das um 40 mm–95 mm kürzere Modell auf Theta-Basis (baugleich dem Opel Antara) als Captiva beispielsweise in Brasilien oder das gleiche, längere und hier beschriebene Modell wie in Europa z. B. in Argentinien angeboten.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2014 sind in der Bundesrepublik Deutschland 27.218 Captiva neu zugelassen worden. Mit 4.868 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Captiva (seit 2018)

Der Captiva der zweiten Generation ist baugleich zum Baojun 530 und wird nur in vereinzelten Staaten angeboten. Seit November 2018 ist er in Kolumbien und seit März 2019 in Thailand erhältlich. Seit 2020 wird er auch im mittleren Osten verkauft.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website chevrolet.de

Sport Utility Vehicle
Kombi